Odontophorus – rodzaj ptaka z podrodziny przepiórów (Odontophorinae) w rodzinie przepiórowatych (Odontophoridae).

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące w Ameryce.

Morfologia  
Długość ciała 22–30 cm; masa ciała 220–457 g (samce są większe i cięższe od samic).

Systematyka

Etymologia 
 Odontophorus (Dentophorus, Odonthophorus):  (odontophoros) „mieć, nosić zęby”, od οδους odous, οδοντος odontos „ząb”; φερω pherō „nosić”.
 Strophiortyx: gr. στροφιον strophion „przepaska na piersi”, od zdrobnienia στροφος strophos „pas, przepaska”, od στρεφω strephō „skręcać, przekręcać”; ορτυξ ortux, ορτυγος ortugos „przepiórka”. Gatunek typowy: Odontophorus columbianus .

Podział systematyczny 
Do rodzaju należą następujące gatunki:
 Odontophorus guttatus  – przepiór brązowy
 Odontophorus melanotis  – przepiór czarnobrody
 Odontophorus erythrops  – przepiór obrożny
 Odontophorus gujanensis  – przepiór marmurkowy
 Odontophorus stellatus  – przepiór rdzawobrzuchy
 Odontophorus capueira  – przepiór brazylijski
 Odontophorus atrifrons  – przepiór czarnolicy
 Odontophorus balliviani  – przepiór andyjski
 Odontophorus leucolaemus  – przepiór białogardły
 Odontophorus dialeucos  – przepiór panamski
 Odontophorus hyperythrus  – przepiór kasztanowaty
 Odontophorus melanonotus  – przepiór ciemnogrzbiety
 Odontophorus speciosus  – przepiór peruwiański
 Odontophorus strophium  – przepiór białolicy
 Odontophorus columbianus  – przepiór wenezuelski

Fragment kladogram obejmujący gatunki z rodzaju Odontophorus:

Przypisy 
 
 
 

Przepiórowate